Broken Record – film per la televisione del 1997
 Broken Record – singolo di Katy B del 2011, dall'album On a Mission